Live in Europe (Agua de Annique), muziekalbum van de Nederlandse band Agua de Annique.
 Live in Europe (Flying Colors)
 Live in Europe (Tony Joe White), muziekalbum van de Amerikaanse zanger en gitarist Tony Joe White.
 Live in Europe (TransAtlantic), muziekalbum van de Amerikaanse band TransAtlantic.